Cowgill – wieś w Anglii, w Kumbrii, w dystrykcie South Lakeland
 Cowgill – miasto w USA, w stanie Missouri, w hrabstwie Caldwell